Table des caractères Unicode U+12480 à U+1254F.

Cunéiforme dynastique archaïque 
Caractères utilisés pour l'écriture Cunéiforme.

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (12000-12FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

01248